El término Estrella roja puede referirse:

 En astronomía, son dos tipos de estrella:
 Estrella enana roja.
 Estrella gigante roja.
 En política, a la Estrella Roja, un símbolo socialista y comunista.
 Libro de ciencia ficción escrito por Alexander Bogdanov, Estrella roja (libro).
 En transporte, a Autobuses Estrella Roja, una compañía mexicana dedicada al transporte de pasajeros entre México, D.F. y el estado de Puebla.
 En deporte:
 A la Sociedad Deportiva Estrella Roja, sociedad polideportiva de Serbia, con siete secciones deportivas, entre las que destacan el Estrella Roja de Belgrado (fútbol) y el Estrella Roja de Belgrado (baloncesto).
 Al Club Deportivo Estrella Roja, un equipo de fútbol de Ecuador.
 Al Estrella Roja Fútbol Club, un equipo de fútbol de Venezuela''.
 Al Estrella Roja Villa, un equipo de fútbol de Santa Brígida (Gran Canaria), en España.
 En ruso, Krásnaya Zvezdá (Красная Звезда) puede referirse a:
 Krásnaya Zvezdá (Klintsy, Briansk), localidad del raión de Klintsy del óblast de Briansk, en Rusia.
 Krásnaya Zvezdá (Starodub, Briansk), localidad del raión de Starodub del óblast de Briansk, en Rusia.
 Krásnaya Zvezdá (Vygonichi, Briansk), localidad del raión de Vygonichi del óblast de Briansk, en Rusia.
 Krásnaya Zvezdá (Briujovétskaya, Krasnodar), localidad del raión de Briujovétskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Krásnaya Zvezdá (Kavkázskaya, Krasnodar), localidad del raión de Briujovétskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Krásnaya Zvezdá (Novokubansk, Krasnodar), localidad del raión de Novokubansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Krásnaya Zvezdá (Riazán), localidad del óblast de Riazán, en Rusia.
 En ficción:
 Estrella Roja (DC Comics), un personaje del universo DC.